Sparre se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benkt Sparre
 Benkt U. Sparre